«Под прикрытием» — название различных кинофильмов и телесериалов:

Кинофильмы 
 Под прикрытием (фильм, 1992) (Deep Cover) — американский боевик.
 Под прикрытием (фильм, 1995) (Undercover Heat) — американский детективный эротический фильм.

Телесериалы 
 Под прикрытием (телесериал, 2001) (UC: Undercover) — американский телесериал.
 Под прикрытием (телесериал, 2009) (Dark Blue) — американский телесериал.
 Под прикрытием (телесериал, 2010) (Undercovers) — американский телесериал в жанре «шпионская драма».
 Под прикрытием (телесериал, 2012) — российский криминальный телесериал.
 Под прикрытием (телесериал, 2020) — российский криминальный телесериал.